Secretaría de Derechos Humanos puede hacer referencia a:
 la Secretaría de Derechos Humanos (Argentina); o
 la Secretaría de Derechos Humanos (Ecuador).